Carne-seca
Jabaculê — também conhecido como jabá,; termo utilizado na indústria da música brasileira para denominar uma espécie de suborno em que gravadoras pagam a emissoras de rádio ou TV pela execução de determinada música de um artista
Suborno — em sentido lato, qualquer tipo de suborno
Jabá (músico) - ex-integrante da banda Ratos de Porão

Ver também 
Jabba the Hutt —  personagem fictício da saga cinematográfica Star Wars